Olaszország
Castellino del Biferno, község Olaszországban, Molise régióban, Campobasso megyében
Castellino Tanaro, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében